Termenul Chasselas poate să semnifice:
 Chasselas, Saône-et-Loire, o localitate din Franța;
 Chasselas, un soi de viță de vie care produce struguri folosiți pentru vinificație ori ca struguri de masă.